Felix und Felicia ist der Titel folgender Werke:

 Felix und Felicia (Bernhard), Roman von Marie Bernhard (1892)
 Felix und Felicia (Hirsch), Erzählung von Karl Jakob Hirsch (1933)